Рубио, Франсиско:
 Рубио, Франсиско (род. 1975) — американский астронавт.
 Рубио, Франсиско (род. 1979) — мексиканский актёр театра и кино.